Fogelberg ist ein Familienname:

 Bengt Erland Fogelberg (auch Benedict Fogelberg; 1786–1854), schwedischer Bildhauer
 Dan Fogelberg (Daniel Grayling „Dan“ Fogelberg; 1951–2007), US-amerikanischer Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist

Siehe auch:

 Vogelberg
 Vogelsberg
 Voglberg